Конце́рт ( — «состязаюсь») — публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т. п. номеров по определённой, заранее составленной, программе.

Концерт в разные исторические эпохи 

Предшественниками концерта можно считать разного рода состязания древней Греции и Рима, в том числе и в художественно-исполнительском искусстве. В Средние века (до второй половины XVIII века) концерт был прерогативой аристократии и носил музыкально-исполнительский характер, к тому же имел закрытую форму, рассчитанную на небольшой круг специально приглашенных лиц.

Первые действительно публичные концерты XVIII века были исключительно музыкальными. Появление на профессиональных подмостках других видов искусства можно связывать с возникновением концертных программ в драматических театрах (конец XVIII — начало XIX вв.): после сыгранной пьесы дополнительно шёл дивертисмент, в котором актёры данного театра и приглашённые со стороны артисты показывали концертные номера разных жанров.

Англия стала родиной первых форм развлекательных концертных программ в помещениях салонов-театров, паб-театрах (пивных баров со сценой) и мюзик-холлов (музыкальных залах при гостинице). Особенного расцвета подобный синтез достиг во Франции во второй половине XIX века. Характерной чертой для Парижа и для других французских городов стала деятельность кафешантанов и кафе-концертов, рассчитанных на небольшое число посетителей.

Таким образом, можно с уверенностью сказать о трёх разновидностях концертной деятельности XVIII—XIX веков, а именно: собственно сам концерт филармонического плана (жанр серьёзной музыки и литературы), дивертисмент (под эгидой театра) и концерт-шантан (концертные развлекательные программы в ресторанах, пабах, гостиницах, отелях и т. д.).

Однако в XX веке концерт приобретает немного иное звучание. Так, например, Малая Советская Энциклопедия (3-е изд. 1959) включает в программу концерта «литературные, хореографические, а также сценические (вне театрального представления) произведения». В Большой советской энциклопедии (3-е изд.) мы встречаемся с закреплением сегодняшнего понимания концерта. «Концерт, публичное выступление артистов по определенной, заранее составленной программе. Виды концерта — музыкальный (симфонический, камерный, фортепианный, скрипичный и др.), литературный (художественное чтение), эстрадный (легкая вокальная и инструментальная музыка, юмористические рассказы, пародии, цирковые номера и др.)».

Концерт в массовой культуре 
Концерт в массовой культуре — массовое зрелищное событие, проходящее в закрытом помещении или на открытом воздухе (площади, стадионы и т. п.). Как правило, в концертах участвуют хореографические, эстрадные и рок-коллективы. Сцена на концертах оборудована микрофонами, мощной звуковоспроизводящей и световой аппаратурой. Иногда концерты проводятся на открытом пространстве в несколько гектаров, где строится специально оборудованная звуком и светом большая высокая сцена для выступления артистов. Как правило, такие подиумы окружаются большими видеоэкранами, на которые транслируется увеличенное изображение происходящего на сцене. На таких больших концертах количество зрителей доходит до 500 тыс. человек.

Исполнение на подобных концертах может быть как вживую, так и под фонограмму.

Первый рекорд по количеству зрителей был установлен The Beatles 15 августа 1965 года в Нью-Йорке на стадионе «Shea»: концерт посетило 55600 человек.

Самые массовые концерты в истории музыки

См. также 

 Live Aid
 Live 8

Примечания

Литература 
 У истоков публичного концерта Нового времени // Дуков Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры. — М., 2003. — С. 151—168.